V Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе (кинофестиваль) (Le 5eme edition du Festival international du film fantastique d'Avoriaz)  проходил во французских Альпах (Франция) в январе 1977 года.

Жюри 
Стивен Спилберг (Steven Spielberg) — президент
 Арман (Arman)
 Мишель Одиар (Michel Audiard)
 Жан Фарран (Jean Farran)
 Иври Гитлис (Ivry Gitlis)
 Курд  Юргенс (Curd Jurgens)
 Робер Лаффон (Robert Laffont)
 Жак Ланцманн (Jacques Lanzmann)
 Жорж Лотнер (Georges Lautner)
 Сидни Ром (Sydne Rome)
 Клод Соте (Claude Sautet)
 Жорж Вакевич (Georges Wakhevitch)

Лауреаты 

 Гран-при: «Кэрри» (Carrie), США, 1976, режиссёр Брайан де Пальма

 Спец. приз жюри: «» (Got Told Me To), США, 1976, режиссёр Ларри Коэн

 Специальное упоминание: актриса Сисси Спейсек за женскую роль в фильме «Кэрри» (Carrie), США, 1976.

 Приз зрительских симпатий фантастическому фильму: «Большой автобус» (Big Bus,The), США,  1976, режиссёр Джеймс Фроули 

 Приз критики: «Кто может убить ребёнка?» (¿Quién puede matar a un niño?),  Испания,  1976, режиссёр Нарциссо Ибаньо Серрадо

См. также

Ссылки
1977